Макса́ков — русская фамилия; имеет женскую форму :

Известные носители:
 Максаков, Александр Иванович (1936—1997) — советский и российский политический деятель.
 
 Максаков, Вячеслав Захарович (1947—) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, режиссёр дубляжа.
 Максаков, Максимилиан Карлович (1869—1936) — австрийский и российский оперный певец.

Топоним 
 Максаков Бор — деревня в юго-восточной части Порховского района Псковской области.